Karlsson est de retour (, Karlsson vernoulsia) est un film d'animation soviétique réalisé par Boris Stepantsev, sorti en 1970.

Synopsis 
Les parents du Kid annoncent que le Kid a besoin d'un soignant. La sévère gouvernante Freken Bock arrive avec le chat Matilda et un aspirateur, et assure aux parents que bientôt ils ne reconnaîtront plus leur enfant. Après le départ des parents, elle enferme le Kid dans la chambre quand il veut manger un petit pain. Elle dit que la douceur gâte la silhouette et dit au Kid d'aller se coucher, de faire ses devoirs et de se laver les mains. Pendant ce temps, Freken Bok dit à Matilda de s'occuper du chiot du Kid, mais après avoir léché le chat, elle a fondu vers lui. Carlson arrive, son hélice tombe à nouveau en panne et il demande au Kid de "faire le plein" - un gâteau à la crème fouettée. Le gamin propose des saucisses frites Carlson, mais
ne peut pas l'apporter. Freken Bock, quant à lui, regarde la télévision. Elle diffuse l'émission "De la vie des fantômes", où les escrocs du premier film parlent du fantôme qui leur a fait peur. Freken Bock en est critique. Sur les conseils de l'annonceur, elle note le numéro de téléphone de la rédaction. L'enfant gémit, mais Carlson le calme en prononçant la phrase de signature "Calme, seulement calme!" , élabore un plan pour se venger de la "gouvernante" et finit par l'enfermer dans la chambre des enfants. Freken Bok s'évanouit en répétant : "Ku-ku !".

Finalement, après une série d'aventures, Miss Bok rencontre néanmoins Carlson. Ils boivent du thé, Carlson commence à montrer des tours, mais les parents du Kid arrivent. Le gamin va les présenter à Carlson, mais il s'est déjà envolé.

Fiche technique 
 Titre : Karlsson est de retour
 Titre original : Карлсон вернулся (Karlsson vernoulsia)
 Réalisation : Boris Stepantsev
 Scénario : Boris Larine
 Musique : Guennadi Gladkov
 Pays d'origine : URSS
 Format : Couleurs - 35 mm - Mono
 Genre : conte merveilleux
 Durée : 20 minutes
 Date de sortie : 1970

Distribution

Voix originales 
 Vassili Livanov : Karlsson
 Klara Roumianova : Malych
 Faïna Ranevskaïa : Freken-Bok

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1970
Court métrage d'animation soviétique
Comédie soviétique
Film d'animation Soyuzmultfilm
Adaptation d'un conte au cinéma
Film tiré d'une œuvre d'Astrid Lindgren